Ammi paucifolium är en flockblommig växtart som beskrevs av Ernst Gottlieb von Steudel. Ammi paucifolium ingår i släktet slöjsiljor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Slöjsiljor
paucifolium